Сойга:

Реки 
 Сойга (приток Северной Двины) — река в Архангельской области России. 
 Сойга (приток Вычегды) — река в Архангельской области России.
 Сойга (приток Кулоя) («Болотная река») — река, протекающая в Тотемском районе Вологодской области России, левый приток Кулоя 
 Сойга (приток Вала) — река в Ногликском районе Сахалинской области России, приток реки Вал.
 Большая Сойга — река в Архангельской области России.
 Малая Сойга — река в Архангельской области России.

Населённые пункты 
 Сойга — посёлок в Сойгинском сельском поселении Ленского района Архангельской области
 Сойга — посёлок в Верхнетоемском сельском поселении Верхнетоемского района Архангельской области

Примечания